Diese Liste zeigt alle deutschen Wasserball-Pokalsieger von 1972 bis heute. Von 1972 bis 1990 umfasst sie Pokalsieger der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlins. Die Pokalsieger der DDR während dieser Periode stehen in einer gesonderten Liste.

Männer 
Chronologie
Bisher wurden 50 deutsche Pokalsieger im Männer-Wasserball ermittelt.

Bisherige deutsche Pokalsieger
Es sind bisher acht Vereine deutscher Wasserball-Pokalsieger geworden.

Frauen 
Chronologie
Bisher wurden 33 deutsche Pokalsieger der Frauen ermittelt.

Bisherige deutsche Pokalsieger
Es sind bisher sieben Vereine deutscher Wasserball-Pokalsieger der Frauen geworden.

Siehe auch 
 Deutsche Wasserball-Liga
 Liste der deutschen Wasserballmeister
 Liste der DDR-Wasserballmeister
 Liste der DDR-Wasserballpokalsieger

Literatur 
 

Deutschland, Meister
!